Это список знаменосцев, которые представляли Коста-Рику на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Коста-Рика на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Список знаменосцев на сайте Olympedia.org

Списки:Коста-Рика